Krumme kan henvise til flere artikler:

 Krumme (bagværk), en del af brød og bagværk

Bøger og film 
 Krumme, kælenavn for den fiktive dreng Mads Krumborg i Thøger Birkelands bogserie Krummerne.
 Krummerne (bog), den første bog i Thøger Birkelands bogserie
 Krummerne, en dansk filmserie løst baseret på Birkelands bogserie
 Krummerne (film), den første film i filmserie
 Krummerne 2 - Stakkels Krumme, den anden film i filmserien
 Krummerne 3 - Fars gode idé, den tredje film i filmserien
 Krummerne 3 - Fars gode idé, den tredje film i filmserien
 Krummerne - Så er det jul igen, den fjerde film i filmserien (2006)
 Krummerne - alt på spil, den femte film i filmserien (2014)
 Krummerne - Det er svært at være 11 år, den sjette film i filmserien (2021)
 Krummernes Jul'' - tv-julekalender fra 1996 vist på DR